Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Nagoya du 13 au .

Dana Gilbert remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Morse et Jean Nachand.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

1980
Japon
Événement sportif à Nagoya
Sport au Japon en 1980
Tennis en octobre 1980